Ostatnie, siódme zawody Letniego Grand Prix w skokach narciarskich 2019 odbyły się 5 października w niemieckim Klingenthal.

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego wygrał reprezentant Polski Dawid Kubacki pokonując o niespełna półpunktu Jakuba Wolnego. Trzecie miejsce zajął Japończyk Ryōyū Kobayashi, a tuż za nim uplasował się lider klasyfikacji generalnej Yukiya Satō. W czołowej dziesiątce konkursu znaleźli się Piotr Żyła (8. miejsce) oraz Maciej Kot (10. miejsce). Kwalifikację do konkursu głównego zdołali wywalczyć także Kamil Stoch (13. miejsce), Klemens Murańka (15. miejsce) oraz Stefan Hula (36. miejsce). Kwalifikacje w całości zostały przeprowadzone z trzynastej belki startowej.

Jednoseryjny konkurs indywidualny wygrał Słoweniec Anže Lanišek. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Norweg Marius Lindvik, który w swojej próbie ustanowił nowy rekord obiektu; do zwycięzcy stracił punkt. Skład podium uzupełnił reprezentant Polski Piotr Żyła straciwszy punkt do miejsca wyżej. W czołowej dziesiątce zawodów uplasowali się Dawid Kubacki (5. miejsce) oraz Jakub Wolny (7. miejsce). Punktowali także Klemens Murańka (13. miejsce), Maciej Kot (14. miejsce), Kamil Stoch (25. miejsce) oraz Stefan Hula (26. miejsce). Za nieprzepisowy kombinezon zdyskwalifikowany został Bułgar Władimir Zografski. Konkurs został rozegrany z dziesiątej, dwunastej oraz czternastej platformy startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix w Klingenthal był Alexander Ziron oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 4 października 2019

Konkurs indywidualny – 5 października 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich 2019
Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Klingenthal
2019 w Niemczech